Кубок Грузії з футболу 2007–2008 — (також відомий як Кубок Давида Кіпіані) 18-й розіграш кубкового футбольного турніру у Грузії. Титул вперше здобув Зестафоні.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4/27 серпня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4/29 серпня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5/27 серпня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5/29 серпня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|29 серпня/5 вересня 2007

|}

Груповий раунд

Група A 

 

Результати

Група B 

 

Результати

Група C 

 

Результати

Група D 

 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|17 лютого/11 березня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|17 лютого/12 березня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|18 лютого/11 березня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|19 лютого/12 березня 2008

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|8 квітня/7 травня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|9 квітня/7 травня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Грузії на soccerway 
 Кубок Грузії на rsssf  

2007—08
Грузія
Грузія
2007 у грузинському спорті
2008 у грузинському спорті